Копа Пильзнер 2006 () — 48-й сезон чемпионата Эквадора по футболу.

Участники

Первый этап

Второй этап

Сводная таблица

Лигилья

Ссылки 
 Статистика на сайте soccerway.com
 Чемпионат Эквадора 2006 на rsssf.com

2006
Эквадор
2006 год в Эквадоре